Bernadotte – dynastia panująca w Szwecji (od 5 lutego 1818) i Norwegii (5 lutego 1818 – 18 listopada 1905)
Gminy w USA:
 Bernadotte (ang. Bernadotte Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Bernadotte (ang. Bernadotte Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nicollet